Swantevit bezeichnet:

 die slawische Gottheit Svantovit
 Swantevit (Schiff, 1982), Fahrgastschiff